Gratiot ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gratiot (Missouri)
 Gratiot (Ohio)
 Gratiot (Wisconsin), im Lafayette County
 Gratiot (Town), Town(ship) im Lafayette County, Wisconsin
 Gratiot County, Verwaltungseinheit in Michigan

Personen:

 Charles Gratiot, Sr. (1752–1817), Händler Schweizer Abstammung im mittleren Westen der Vereinigten Staaten
 Charles Gratiot (1786–1855), US-amerikanischer hochrangiger Soldat
 Henry Gratiot (1789–1836), Oberst, ältester Sohn von Charles Gratiot, Sr.